L’etrog est le nom hébreu du cédrat (citrus medica), utilisé dans la tradition lors de la fête de Souccot.

Etrog peut également faire référence à :

 Sorel Etrog, sculpteur juif canadien, né en Roumanie
 prix Etrog, équivalent canadien des Oscars, ainsi surnommé dans les années 1970 du nom de Sorel Etrog qui en avait sculpté la statuette. La statuette a été rebaptisée prix Génie en 1980
 « Etrog », un terme de l’argot politique israélien, désignant une figure politique que les journalistes s'abstiennent de critiquer afin de ne pas freiner son ascension ou ses projets, comme un etrog pendant la fête de Souccot